Dywizje piechoty noszące numer 82:
 82 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
 82 Dywizja Strzelecka (ZSRR)